Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Jürgen Melzer remporte le tournoi en simple en battant Marin Čilić en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Łukasz Kubot et Oliver Marach s'imposent en finale face à Julian Knowle et Jürgen Melzer. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

Vienne
ATP 2009
Sport en Autriche en 2009
Tennis en octobre 2009
Tennis en novembre 2009